Zamiana (film 1984)
 Zamiana (film 2009)
 Zamiana (film 2011)
 Zamiana (film 2016)